Плотниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Плотниковское сельское поселение — входит в Даниловский район.

Кемеровская область
 Плотниковское сельское поселение — входит в Промышленновский район.

Томская область
 Плотниковское сельское поселение — входит в Бакчарский район.

См. также 
 Плотниковский сельсовет